Mátrai István
 Mátrai István (1914–2004) vízépítő mérnök, egyetemi docens
 Mátrai István (1947) rádióamatőr
 Mátrai István (1949) tervező-grafikusművész, sportlövő
Mátray István
 Mátray István (19. század) színművész